Перица Мартиновић (Дубровник, 16. мај 1955) је југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1976. || Издаја  ТВ филм || /
|-
| 1977. || Луди дани  || Цвита
|-
| 1977. || Дождовито сонце ТВ филм || /
|-
| 1978. || Пуном паром ТВ мини серија || Новинарка
|-
| 1979. || Призори из обитељског живота ТВ серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Луда кућа  || Ева Рудеш
|-
| 1981. || Обитељски албум ТВ филм || /
|-
| 1981. || Ослобођење Скопља ТВ филм || Лица
|-
| 1981. || Пушка у цик зоре ТВ филм || /
|-
| 1982. || Тамбураши ТВ филм || Евица
|-
| 1982. || Јавачи на ветрот ТВ филм || /
|-
| 1983. || Квит посао ТВ филм || Гордана
|-
| 1984. || Пјешак у аутомобилу ТВ серија || /
|-
| 1985. || Хајдучки гај ТВ серија || Марија Осојник, супруга
|-
| 1984 1985. || Инспектор Винко ТВ серија || Сузана
|-
| 1985. || Указање Госпе у селу Грабовица ТВ филм || /
|-
| 1986. || Како преживјети до првог ТВ филм || Госпођа Буден
|-
| 1987. || Раце фор тхе Бомб ТВ мини серија || Роуз Бетх
|-
| 1986 1987. || Путовање у Вучјак ТВ серија || Лојза
|-
| 1988. || Зивот са стрицем  || /
|-
| 1989. || Птице небеске ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Операција Барбаросса ТВ мини серија || Миркова мама
|-
| 1990. || Фатал Скy  || Жена у Улици
|-
| 1991. || Ђука Беговић  || Ружа
|-
| 1991. || Асхенден ТВ мини серија || Девојка у бару
|-
| 1993. || Вријеме за  || /
|-
| 1995. || Оловна причест ТВ филм || /
|-
| 1999. || Наса куцица, наса слободица ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те
|-
| 2008. || Хитна 94 ТВ серија || Едита Мујачић
|-
| 2009. || Стипе у гостима ТВ серија || Луција
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2013. || Мали дебели ракун Кратки филм || /
|-
| 2014. || Таубеки Кратки филм || Кристина (старија)
|-
| 2014. || Цуре - Живот друге  || 
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1955.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Дубровчани